Копаоник може бити:

 Копаоник, планина
 Ски центар Копаоник, скијалиште на Копаонику
 Национални парк Копаоник
 Операција Копаоник
 Копаоник (Рашка), насеље у општини Рашка